Pertti Rastela, finski hokejist, * 20. november 1955, Jyväskylän maalaiskunta, Finska.

Rastela vso kariero igral za klub JYP Jyväskylä v finski ligi, skupno sedemnajst zaporednih sezon, od tega šest v prvi ligi in enajst v drugi. Od leta 1987 do upokojitve je bil klubski kapetan. V prvi finski ligi je odigral 252 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 71 golov in 77 podaj, v drugi ligi pa je dosegel 372 točk na 367-ih tekmah.

V klubu JYP Jyväskylä so upokojili njegov dres s številko 10.

Statistika kariere

|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 74/75
|
| 22
| 4
| 4
| 8
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 75/76
|
| 35
| 30
| 13
| 43
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 76/77
|
| 36
| 22
| 14
| 36
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 77/78
|
| 36
| 20
| 11
| 31
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 78/79
|
| 35
| 19
| 16
| 35
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 79/80
|
| 36
| 24
| 24
| 48
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 80/81
|
| 36
| 29
| 25
| 54
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 81/82
|
| 22
| 13
| 8
| 21
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 82/83
|
| 30
| 18
| 23
| 41
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 83/84
|
| 35
| 14
| 12
| 26
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 84/85
|
| 44
| 15
| 24
| 39
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 85/86
|
| 33
| 8
| 5
| 13
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 8
| 11
| 19
| -12
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 6
| 11
| 17
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 20
| 20
| 40
|
| 18
|
| 11
| 2
| 3
| 5
| -13
| 2
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 89/90
|
| 43
| 20
| 22
| 42
| +16
| 14
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +1
| 0
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 9
| 8
| 17
| -14
| 18
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -4
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 619
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 251
| bgcolor="#7FFF00" | 530
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 441
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski napadalci
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti z upokojenimi številkami